Стабилиза́тор то́ка — электронное устройство, которое автоматически поддерживает заданную силу электрического тока в цепи при изменении нагрузки в электрической цепи (обычно в небольших пределах). С выходом твердотельных источников света (светодиодов) на лидирующие позиции, применение стабилизаторов тока (драйверов) значительно расширилось. Для стабилизации тока используют:
 электронные приборы с резко выраженной нелинейностью вольт-амперной характеристики, например, диоды, в недалёком прошлом — бареттеры; или
 электронные усилители с отрицательной обратной связью по току, собранные на транзисторах или в виде законченных интегральных микросхем.

См. также 
 Балласт (электротехника) — ограничение тока в цепи.
 Драйвер лазерного диода

Примечания